Miejscowości w USA:
 North Washington – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Adams
 North Washington – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Chickasaw